Pratten ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Josepha Pratten (bekannt als Madame Sidney Pratten; 1821–1895), deutsche Gitarristin, Komponistin und Gitarrenlehrerin
 Robert Sidney Pratten (1824–1868), britischer Flötist